Konstantinos Karamanlis, premier en president van Griekenland (1907-1998)
Kostas Karamanlis, een neef van Konstantinos, premier van Griekenland, geboren in 1956